

Persone
 Federico Jarach – imprenditore italiano
 Guido Jarach – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Moise Jarach – banchiere italiano
 Vera Vigevani Jarach – giornalista Italiana

Famiglia